Ørnen of Örnen (Deens resp. Zweeds voor "de adelaar") kan verwijzen naar:

Schepen
 Ørnen (schip, 1800), een schoener van de Deense marine(1800-1807)
 Ørnen (schip, 1812), een logger van de Deense marine (1812-1814)
 Ørnen (schip, 1829), een korvet van de Noorse marine (1829 - 1874)
 Ørnen (schip, 1843), een brik van De Deense marine (1843 - 1871)
 Ørnen (schip, 1849), een korvet van de Noorse marine (1849 - 1866)
 Ørnen (schip, 1880), een brik van De Deense marine (1880 - 1908)
 Ørnen (schip, 1909), het zevende schip van de rederij Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866
 Ørnen (schip, 1935), een torpedoboot van de Deense marine. (1935 - 1941)

Overige
 Ørnen: En krimi-odyssé, een Deense televisieserie
 Örnen (luchtballon), een Zweedse luchtballon
 Örnen (voertuig), een Zweeds merk bromfietsen
 Ørnen (attractie), een Mission Space-attractie van KMG